Äschimow ist der Familienname folgender Personen:

 Bäiken Äschimow (1917–2010), kasachisch-sowjetischer Politiker
 Ghalym Äschimow (* 1968), kasachischer Politiker